Рп, р. п., рп — аббревиатура, может означать:

 р. п. — рабочий посёлок.
 рп — ракетный полк.
 рп — ролевая игра (сокращение от англ. role-play).